P8 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 8, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 N861 (België), voorheen P8, gewestweg in de Belgische provincie Luxemburg 
 Stoomlocomotiefserie van de Preußische Staatseisenbahnen, later bij de Deutsche Reichsbahn ingedeeld als Baureihe 38.